Села:
 Смолин — Львівська область, Яворівський район
 Смолин — Чернігівська область, Чернігівський район

Див. також 
 Смолине
 Смолино